Adrian Popescu (1960-), footballeur ;
 Ana Maria Popescu (1984-) escrimeuse roumaine ;
 Augustin Popescu (1980-), dessinateur français ;
 Călin Popescu-Tăriceanu (1952-), homme politique ;
 Cezar Popescu (1976-), joueur de rugby ;
 Daniel Popescu (1983-), gymnaste ;
 Elena Liliana Popescu (1948-), poétesse ;
 Elvira Popescu (1894-1993), comédienne ;
 Gabriel Popescu (1973-), footballeur ;
  ;
 Gheorghe Popescu (1919-2000), footballeur ;
 Lucian Popescu (1912-1982), boxeur ;
 Lucian Popescu (1973-), footballeur ;
 Marioara Popescu (1962-), rameuse d'aviron ;
 Marius Daniel Popescu (1963-), écrivain ;
 Maria Popescu (1978-), actrice ;
 Mihai Popescu (1985-), joueur de handball ;
 Nicolae Popescu (1937-2010), mathématicien ;
 Nicolae Popescu (1966-), joueur de handball ;
 Octavian Popescu (1938-), footballeur et entraîneur ;
 Octavian Popescu, footballeur roumain
 Sînziana Popescu (1972-), auteure et dramaturge roumaine pour enfants et jeunes ;
  ;
 Vasile Popescu (1925-2003), joueur et entraîneur de basket-ball ;
 Virgil Popescu (1916-1989), footballeur et entraîneur.

Patronyme roumain